Impacto ambiental
 Evento de impacto
 Impacto (canção) - do cantor porto-riquenho Daddy Yankee
 Impact - família tipográfica sem serifa
 Impact (Texas) - localidade nos Estados Unidos

Desambiguação